Couvent des Célestins est un nom porté par plusieurs établissements conventuels ayant abrité, jusqu'en 1778, des moines de l'Ordre des Célestins :

Couvent des Célestins d'Heverlee

Couvent des Célestins de Lyon
 Couvent des Célestins de Paris
 Couvent des Célestins de Verdelais (Gironde)
 Couvent des Célestins de Vichy (Allier)

Célestins
~